Премія Марселя Безансона — професійна відзнака для учасників пісенного конкурсу Євробачення. Перше нагородження відбулося 2002 року в Естонії. Премія нагороджується у трьох категоріях:

 Приз преси — визначається за голосуванням акредитованих на конкурсі представників ЗМІ.
 Мистецький приз — призначається за найвищі артистичні досягнення за голосуванням коментаторів (з 2010 року); до того призначався за голосуванням попередніх переможців.
 Приз композиторів — призначається журі із композиторів пісень-учасниць за найкращу та найоригінальнішу композицію.

Приз преси

Мистецький приз

За голосуванням попередніх переможців

За голосуванням коментаторів 
З 2010 року, замість колишніх переможців, рішення у категорії «Мистецький приз» приймають коментатори, оскільки організаторам було надто складно зв'язатися із колишніми переможцями, тоді як деякі з них навіть не дивилися Євробачення.

Приз композиторів 
«Приз композиторів» було вперше вручено у 2004 році замість «Призу фанів».

Приз фанів 
«Приз фанів» було вручено у 2002 та 2003 роках. Він визначався членами OGAE, міжнародного фан-клубу Євробачення. Його було замінено на Приз композиторів у 2004 році.

Результати за країною

Примітки 

Євробачення